Larré kan syfta på:
 Larré, Morbihan
 Larré, Orne